Кори — многозначный термин:

 Кори — галльская богиня Луны.
 Кори — японское одноручное оружие с изогнутым лезвием.
 Кори — крупный древний ударный кратер в южном полушарии обратной стороны Луны.
 Кори — денежная единица княжества Кач.

Топоним 
 Кори — коммуна в Италии.
 Кори — посёлок в Японии, находящийся в уезде Дате префектуры Фукусима.
 Кори — АЭС в Южной Корее
  — посёлок в регионе Риверина, штат Новый Южный Уэльс, Австралия.

Фамилия 
 Кори, Альберт (1878—1926) — американский легкоатлет, дважды серебряный призёр Олимпийских игр 1904.
 Кори, Кейт (1861—1958) — американский фотограф и художница.
 Кори, Изабель (1939—2011) — французская актриса и модель.
 Кори, Ирвин (1914—2017) — американский комик, актёр и общественный деятель.
 Кори, Нанака (род. 1997) — японская легкоатлетка.
 Кори, Питер (1925—2020) — канадский юрист, судья Верховного суда Канады.
 Кори, Сьюзан (род. 1942) — австралийский биолог, президент Австралийской академии наук.
 Кори, Уэнделл (1914—1968) — американский актёр.
 Кори, Чарльз Барни (1857—1921) — американский орнитолог.
 Кори, Элайас Джеймс (род. 1928) — американский химик-органик, лауреат Нобелевской премии 1990 года.
 Супруги, американские биохимики, лауреаты Нобелевской премии по физиологии и медицине 1947 года:
 Карл Кори (1896—1984),
 Герти Кори (1896—1957).

Имя 
 Джонсон Кори, Уильям (1823—1892) — английский поэт и педагог.
 Смит, Кори Майкл (род. 1986) — американский актёр театра и кино.
 Тейлор, Кори (род. 1973) — американский музыкант, вокалист групп Slipknot и Stone Sour.

См. также 
 Корри
 Кориандр
 Африканская дрофа-кори